2 miejscowości w Polsce:
 Długi Most – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bartniczka
 Długi Most – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brzozie